Paulo Borges pode ser:

Paulo Luis Borges (n. 1944) — Ex-jogador de futebol brasileiro
Paulo Borges (escritor) (n. 1959) — Escritor e filósofo português
Paulo Borges (produtor de eventos)  (n. 1963) — produtor de eventos brasileiro responsável, entre outros, pela São Paulo Fashion Week
Paulo Borges (político) (n. 1965) — Jornalista, redator e político gaúcho, conhecido também como Paulo Borges, o Homem do Tempo
Paulo Filipe Morgado Borges (n. 1995) - youtuber português, mais conhecido como wuant.
Paulo Borges (quadrinista) - ilustrador de histórias em quadrinhos
Desambiguação